Argentína az 1900-as nyári játékokon vett először részt, és azóta a legtöbb olimpián képviseltette magát, a téli játékokon 1928 óta szerepelt. Sportolói eddig 70 érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk az ökölvívás.

Az Argentin Olimpiai Bizottság 1923-ban alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Alicia Masoni De Morea.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon